Nyquist bezeichnet:
 Nyquist (Programmiersprache), eine Programmiersprache zur Klangsynthese

Nyquist ist der Familienname folgender Personen:
 Arild Nyquist (1937–2004), norwegischer Schriftsteller
 Gustav Nyquist (* 1989), schwedischer Eishockeyspieler
 Harry Nyquist (1889–1976), US-amerikanischer Physiker
 Kristian Nyquist (* 1964), US-amerikanischer Cembalist
 Ryan Nyquist (* 1979), US-amerikanischer BMX-Fahrer
 Seth Nyquist (* 1992) alias MorMor, kanadischer Musiker

 Siehe auch: 
 Nyqvist
 Nykvist
 Nyquist-Diagramm
 Nyquist-Frequenz, die maximale abtastbare Frequenz bei der A/D-Wandlung
 Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
 Stabilitätskriterien von Nyquist, Stabilität von Regelkreisen, Nyquistpunkt (in der komplexen Ebene)
 Nyquist-Filter (Raised-Cosine-Filter)
 Restseitenbandmodulation, Nyquistflanke, Nyquistpunkt (auf Filterflanke)
 Wärmerauschen (thermisches Rauschen, Widerstandsrauschen, Nyquist-Rauschen, Johnson-Rauschen oder Johnson-Nyquist-Rauschen)